Bruna Colósio (1980) – ex tennista brasiliana
 Giovanni Colosio (1928) – ex calciatore italiano
 Luis Colosio Fernández (1923-2010) – politico messicano
 Luis Donaldo Colosio (1950-1994) – politico ed economista messicano